Bitwa pod Wyszecinem (Ossowem) − 20 kwietnia 1734 roku podczas polskiej wojny sukcesyjnej
 Bitwa pod Ossowem − 14 sierpnia 1920 roku wojny polsko-bolszewickiej